Константин Осколков:
 Осколков, Константин Владимирович (1923—2013) — российский конструктор.
 Осколков, Константин Ильич (род. 1946) — российский математик.